A Lei de Moisés e as Haftarot é a primeira tradução completa da Torah (5 livros da Lei de Moisés) para a língua portuguesa.

Esta tradução foi efetuada pelo Rabino Meir Matzliah Melamed e a primeira edição foi lançada em 1962 em São Paulo.

As edições judaicas da Bíblia, particularmente esta, têm como característica a utilização conjunta dos textos em hebraico e português ao estilo do Talmud. Além dos textos existem comentários dos principais exegetas judaicos traduzidos para o português pelo autor e uma coleção de textos chamada de Haftarot. As Haftarot são passagens de outros livros bíblicos relacionados com as porções semanais de leitura da Torah.

Em 2001 foi lançada uma nova versão deste livro chamada A Lei de Moisés. Nesta nova edição os editores mantiveram a tradução original de Matzliah adequando-o as normas atuais de ortografia e gramática. O formato de diagramação é semelhante ao da edição original, baseado no Talmud e inclui as Haftarot.

O livro também inclui a tradução das Cinco Meguilot (Rolos). As Meguilot de Rute, Echá e Cohélet foram traduzidas por David Gorodovits e Ruben Najmanovich.

Torá
Traduções da Bíblia em língua portuguesa